„Wilcze echa“ е полски приключенски филм от 1968 година на режисьора Александер Шчибор-Рилски.

Премиерата на филма се е състояла 14 април 1968 г. в Полша.

Актьорски състав

Външни препратки 
  
  
  
  
  

Полски приключенски филми
Филми от 1968 година